1922 — одна́ ты́сяча девятьсо́т два́дцать два — может означать:

 1922 — натуральное число между 1921 и 1923.
 1922 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1922 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1922 год в литературе
 1922 — новелла Стивена Кинга

В искусстве 
 1922 год в кино
 1922 год в театре
 1922 год в истории изобразительного искусства СССР
 1922 — фильм по произведению Стивена Кинга

В музыке 
 1922 год в музыке

В науке 
 1922 год в науке